Carl Ringvold ist der Name folgender Personen:

 Carl Ringvold senior (auch August Ringvold senior; 1876–1960), norwegischer Segler
 Carl Ringvold junior (auch August Ringvold junior; 1902–1961), norwegischer Segler